

Települések
 Horvátország
Raša falu és község Isztria megyében
Most-Raša falu Raša községben, Isztria megyében

 Szlovénia
Raša falu Sežana községben, Obalno-kraška régióban

Vizek
Raša folyó Isztria megyében

Csillagászat
11400 Raša a folyóról elnevezett aszteroida